

Antropologia 
 Mandingo – gruppo etnico dell'Africa occidentale
 Lingue mandingo – gruppo di lingue e dialetti parlate dal popolo Mandingo

Opere 
 Mandingo – romanzo di Kyle Onstott del 1957
 Mandingo – opera teatrale di Jack Kirkland del 1961
 Mandingo – film del 1975 diretto da Richard Fleischer

Altro 
 Mandingo – attore pornografico statunitense
 Mandingo – gruppo musicale jazz-funk inglese

Pagine correlate 
Mandinka (disambigua)